Ampalu (Lareh Sago Halaban), een plaats in Indonesië
Ampalu (Pariaman Utara), een plaats in Indonesië
Ampalu (Koto Salak), een plaats in Indonesië